Каптол — район Загреба
 Каптол — село в Пожезько-Славонській жупанії Хорватії
 Каптол — село в громаді Костел Словенії

Див. також 
 Капітолій